Tiara kan syfta på:

Tiara – värdighetstecken i form av en hög, toppig krona
 Tiara – ett smyckebandå och en hårprydnad, se diadem